

Toponyme 

 Saint-Crespin, commune française de Seine-Maritime ;
 Saint-Crespin, ancienne commune française du Calvados (aussi appelée Saint-Crespin-sur-Vie) ;
 Saint-Crespin-sur-Moine, ancienne commune française de Maine-et-Loire, aujourd'hui intégrée à Sèvremoine.

Autre